John Wickham ist der Name folgender Personen:

 John Wickham (Motorsportmanager) (1949–2023), britischer Motorsport-Manager
 John A. Wickham junior (* 1928), US-amerikanischer General
 John Clements Wickham (1789–1884), britischer Marineoffizier